Вильгельмина (Wilhelmina) — женское имя германского происхождения, производное от Вильгельм:
 Вильгельмина (1880—1962) — королева Нидерландов;
 Вильгельмина Прусская:
 Вильгельмина Прусская (1709—1758) — прусская принцесса, старшая сестра короля Фридриха Великого
 Вильгельмина Прусская (1751—1820) — принцесса Пруссии, супруга штатгальтера Нидерландов Вильгельма V Оранского
 Вильгельмина Прусская (1774—1837) — супруга короля Нидерландов Виллема I
 Вильгельмина Баденская (1788—1836) — мать императрицы Марии Александровны, (супруги Александра II), супруга Людвига II Гессенского, великая герцогиня Гессенская и Прирейнская
 Вильгельмина Саган (1781—1839) — знаменитая светская дама, любовница Меттерниха.
 (392) Вильгельмина — астероид главного пояса, который был открыт 4 ноября 1894 года.